

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Australian Open 2010
Australian Open – gra pojedyncza chłopców